Zieglhütte ist der Ortsname von:

 Zieglhütte (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Zieglhütte (Vohenstrauß), Ortsteil der Stadt Vohenstrauß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Zieglhütte (Waidhaus), Ortsteil des Marktes Waidhaus, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Zieglhütte (Waldmünchen), Ortsteil der Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Ziegelhütte